Елементи та системи фізичного експерименту ЕСФЕ-2 «Електрорадіотехніка» (англ. Elements & systems of physical experiment ESPE-2 «Electroradiotechnics») - навчальний прилад для проведення демонстраційного експерименту, практикумів та лабораторних занять з фізики в навчальних закладах різного рівня.

Загальна інформація 

Елементи та системи фізичного експерименту ЕСФЕ-2 «Електрорадіотехніка» - навчальний прилад для проведення демонстраційного експерименту, 

практикумів та лабораторних занять з фізики в навчальних закладах різного рівня. Виробник – ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Рік розробки - 1997. Співвиконавець - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Використовується для проведення демонстраційного експерименту, практикумів та лабораторних занять з фізики в навчальних закладах різного рівня. Включає набір дослідне поле, набір електрорадіоелементів, електровимірювальних приладів та з’єднувальних проводів.

Див. також 
 Елементи та системи фізичного експерименту ЕСФЕ-1 «Оптика»
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніжинські лабораторії ... www.rada-com-ua.1gb.ua/ukr/catalog/7155/
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г 
 Сидоров В.І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С.Г.  2016. – 316 с.
Лабораторне обладнання
Навчальні прилади